William Porter (1808-1864) – oficer marynarki USA
 William Porter (1926-2000) – lekkoatleta amerykański, mistrz olimpijski na 110 metrów przez płotki
 William Porter (ur. 1973) – lekkoatleta amerykański, płotkarz